Viggo Jørgensen  har flere betydninger:

 Viggo Jørgensen (fodboldspiller, født 1899) – var en dansk fodboldspiller i B.1903.
 Viggo Jørgensen (fodboldspiller KB) – var en dansk fodboldspiller i KB.